Lichtenberghaus steht für

 Bernhard-Lichtenberg-Haus in Berlin, heute Sitz des Dompfarramtes der katholischen St. Hedwigs-Gemeinde in Berlin
 Georg-Christoph-Lichtenberg-Haus in Darmstadt, 1898 erbaute und 1910 im Jugendstil restaurierte Chateau-artige Villa, heute Gästehaus der Technischen Universität Darmstadt 
 Lichtenberghaus (Göttingen), 1742 errichtetes Gebäude im Eigentum der Stadt Göttingen, seit 1978 vom Verein Künstlerhaus mit Galerie genutzt